Weißenkirchen in der Wachau
Weißenkirchen im Attergau
Weißenkirchen an der Perschling